Брив-ла-Гайард, Брів-ла-Ґайард () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Ліможа, 22 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Персоналії 
 П'єр Берґуніу — французький письменник.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 22903 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 45728,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 

  Мелітополь
  Лауф-ан-дер-Пегніц
  Жольєт 
  Сікассо
  Гімарайш

Уродженці 
 Ален Рош (*1967) — відомий у минулому французький футболіст, захисник, фланговий півзахисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт міста Брив-ла-Гаярд
 [ Розташування муніципалітету Брив-ла-Гаярд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Коррез